Aegyptosuchidae — семейство вымерших пресмыкающихся из клады эузухий. Представители обитали на территории современной Северной Африки во времена верхнемеловой эпохи ( назад).  Aegyptosuchidae характеризуются плоскими головами, нехарактерными для крокодилов. В конце XX века сближались с семейством Stomatosuchidae.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на март 2018 года в семейство включают 2 вымерших рода:
  — описан по частичному черепу, зубам и нескольким позвонкам. Жил на территории современных Египта и Нигера.
  — гигантский крокодиломорф, найденный в сеноманских отложениях Марокко. Известен по частичному черепу, на основе которого минимальная оценка его длины составляет 15 м.

Палеоэкология 
Aegyptosuchidae происходят из формаций  и , в которых также обнаружены окаменелости крупных тероподных динозавров, таких как дельтадромей, спинозавр и кархародонтозавр, с которыми крокодиломорфы конкурировали за пищевые ресурсы: крупных растительноядных завропод, а также хрящевых и двоякодышащих рыб.

См. также 
 Фолидозавриды
 Дирозавриды
 Параллигаториды

Примечания 

Вымершие крокодиломорфы
†
Крокодиломорфы мелового периода